Der Begriff Naturstrom kommt in folgenden Zusammenhängen und Begriffen vor:
 Ökostrom („natürlich“ erzeugter Strom)
 Naturstrom AG, Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf
 NaturStromHandel GmbH, Tochterunternehmen der Naturstrom AG
 Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH, Unternehmen mit Sitz in Koblenz
 Naturstrom PLUS ein Produkt der Alpen Adria Naturenergie (AAE, Sitz in Kötschach-Mauthen, Kärnten)
 naturstroum ein Produkt der Enovos Luxembourg